Sãobeneditense – abitanti di São Benedito do Rio Preto
Sãobeneditense – abitanti di São Benedito do Sul